
Сезон 2016 Auto GP — седьмой сезон данной серии (с даты создания под другим названием — семнадцатый), последний. Чемпионат был «возрождён» после «заморозки» в 2015 году. В этом сезоне участвующие в серии машины разделялись на классы (Формула-1, Формула-3, GP2, GP3, Мировая серия Рено, Формула-3000 и Формула Мастер), у двигателей болидов появился диапазон объёма от 2 до 4 литров. После первого же этапа серия была объединена с чемпионатом «Boss GP Series» из-за перехода туда нескольких команд и гонщиков.

Команды и гонщики 
В серии принимало участие четыре команды и семь гонщиков.

Календарь сезона

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии 

Сезоны Auto GP
2016 год в автоспорте